Эдуа́рд Хазби́евич Рамо́нов (26 апреля 1984, Орджоникидзе СССР) — российский парафутболист, нападающий паралимпийской сборной России и ФК «Л.Ч.О.». Чемпион Паралимпийских игр 2012 по футболу 7×7, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России.

Награды 
 Орден Дружбы (10 сентября 2012) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (2012).

Примечания

Ссылки 
 Эдуард Рамонов — профиль на сайте Международного паралимпийского комитета
 Профиль на сайте ЛФЛ
 Статистика на сайте молодёжное-первенство.рф

Чемпионы Паралимпийских игр от России
Чемпионы Паралимпийских игр по футболу
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2012 года
Футболисты на летних Паралимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по футболу 7×7